

Artisti 

 Paul Brown (1950-1997) – giornalista e presentatore televisivo Britannico
 Paul Brown (1963-) – musicista statunitense
 Paul Brown (1960-) – costumista e scenografo gallese
 Paul Brown – regista e produttore

Avvocati 

 Paul Neeley Brown (1926-2012) – giurista statunitense e giudice federale statunitense
 Paul W. Brown (1915-2000) – giurista statunitense; collaboratore di giustizia, Corte Suprema Ohio

Politici 

 Paul Brown (1880-1961) – avvocato e politico statunitense nato in Georgia
 Paul A. Brown (1932-1996) – politico statunitense nato in Louisiana
 Paul Brown (1969-) – membro del Western Australian Consiglio legislativo

Sportivi 

 Paul Brown (1908-1991) – allenatore di football americano statunitense
 Paul Brown (1969-) – calciatore australiano
 Paul Brown (1941-) – lanciatore statunitense della Major League Baseball
 Paul Brown (1991-) – calciatore britannico delle isole Cayman
 Paul Brown (1984-) – centrocampista inglese
 Paul Brown (1965-) – ex giocatore di cricket inglese
 Paul Brown (1984-) – giocatore di hockey su ghiaccio canadese
 Paul Brown (1969-2012) – pilota statunitense di auto da corsa

Altro 

 Paul A. Brown – studioso statunitense, uomo d'affari, patologo e scrittore
 Paul R. Brown – rettore della Monmouth University, West Long Branch, New Jersey
 Paul Broun (1946- ) – politico e medico statunitense, Georgia